Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Kodeš e Vladimír Zedník che hanno battuto in finale Robert Machan e Balázs Taróczy 6-3, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1973